Линдерос има више значења:

 Линдерос (Хилотепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линдерос (Текила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику